Теребіж — колишнє село
 4813 Теребіж — астероїд

Див. також 
 Теребежі

Примітки